Lemkin ist der Familienname folgender Personen:

 Jonathan Lemkin (* 1961), amerikanischer Drehbuchautor
 Raphael Lemkin (1900–1959), polnischer Jurist und Friedensforscher